

«Індар» ПрАТ 
• Підприємство з повним технологічним циклом виробництва генно-інженерних інсулінів — від субстанції до готових лікарських форм.• Більше 15 років досвіду досліджень і виробництва лікарських засобів.• Виробництво за власною технологією всього спектра препаратів рекомбінантного людського інсуліну.• Єдиний в Україні виробник інсулінів тваринного походження (свинячих).• Якість продукції, якій довіряють пацієнти і партнери в Україні, Молдові, Казахстані, Російській Федерації, ФР Бразилії, Сирійській Арабській Республіці, Республіці Ємен і інших країнах.• Найближча стратегія розвитку компанії передбачає розширення продуктового портфеля засобами імунопрофілактики (вакцинами), а також новими лікарськими засобами та виробами медичного призначення для всебічного забезпечення потреб людей, що живуть з цукровим діабетом, ВІЛ / СНІДом та туберкульозом.

Історія підприємства 
29 січня 1997 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 82 «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Саме з цього часу почалася офіційна історія становлення та розвитку єдиного в Україні стратегічно необхідного заводу з повним технологічним циклом виробництва інсулінів — «Індар». У протягом 1998 року працівниками заводу «Індар» було визначено і вирішено комплексні завдання в правових, майнових, кадрових, фінансових напрямках для функціонування компанії. На підприємстві були зроблені перші наукові розробки з виробництва високоочищених субстанцій і нових лікарських засобів. Кваліфікація обладнання, валідація технологічних процесів і комп'ютерних систем виконувалася з дотриманням вимог FDA.21 червня 1999 року завод «Індар» був введений в дію. З кожним роком підприємство збільшувало виробничі потужності. Ключовим кроком у розвитку компанії стала розробка власної технології виробництва рекомбінантного інсуліну людини. З жовтня 2000 року завод почав випуск препаратів під своїми торговими марками: «Хумодар» (рекомбінантний інсулін людини), «Монодар» (інсуліни монокомпонентні свинячі), а також препарати інших груп — антикоагулянти (гепарин) і гемостатичні лікарські засоби (протаміну сульфат). На цьому історія компанії «Індар» не закінчується, а навпаки, тільки починається, з новими темпами розвитку і неймовірно амбітними планами.

Міжнародна діяльність 
ПрАТ «Індар» почав в Україні експорт фармацевтичної продукції з високим рівнем доданої вартості — біотехнологічних продуктів і технологій їх виробництва.

В рамках цього договору «Індар» поставляє до Федеративної Республіки Бразилія інсуліни в формі готових лікарських засобів, а також передає свою технологію виробництва рекомбінантних інсулінів бразильським фахівцям. Зараз переговори по виробництву інсулінів вийшли на фінішну пряму, і реалізація договору — стратегічно важливе завдання для обох країн. В результаті виконання цього проекту українською стороною Бразилія зможе досягти «інсулінової незалежності» і буде самостійно виробляти інсуліни (від отримання субстанції до готових лікарських форм).Протягом останніх двох років «Індар» активно збільшує присутність своїх препаратів на зовнішніх ринках. Компанія отримала Національний сертифікат GMP, має бразильський GMP (ANVISA) і ініціювала процес отримання європейського сертифіката GMP. Інсуліни «Індар» зареєстровані в Казахстані, Росії, Молдові, Сирії, Ємені, Йорданії та Іраку, ведуться переговори про продаж інсулінів в країнах об'єднання Меркосур (Mercosur — загальний ринок країн Південної Америки, на території яких поширюється дія бразильського сертифіката GMP ANVISA).

Посилання 
 Офіційний вебсайт
 

Підприємства Києва
Фармацевтичні підприємства України